Альбатрел, трутовик (Albatrellus) — рід базидіомікотових грибів родини альбатрелові (Albatrellaceae) порядку русулальні (Russulales).

Види 
Рід містить 19 видів.

 Albatrellus avellaneus
 Albatrellus borneensis
 Albatrellus caeruleoporus
 Albatrellus cantharellus
 Albatrellus citrinus
 Albatrellus cochleariformis
 Albatrellus confluens — альбатрел злитий
 Albatrellus congoensis
 Albatrellus cristatus
 Albatrellus ellisii
 Albatrellus flettii
 Albatrellus fumosus
 Albatrellus ginnsii
 Albatrellus hirtus
 Albatrellus microcarpus
 Albatrellus ovinus — трутовик овечий
 Albatrellus peckianus
 Albatrellus piceiphilus
 Albatrellus pilosus
 Albatrellus similis
 Albatrellus skamanius
 Albatrellus subrubescens
 Albatrellus syringae
 Albatrellus tianschanicus
 Albatrellus tibetanus
 Albatrellus yasudae
 Albatrellus yunnanensis

Примітки

Посилання 
 
 
 

Альбатрелові
Роди грибів